Епархия Фабриано-Мателики (, ) – епархия Римско-католической церкви, в составе митрополии Анкона-Озимо, входящей в церковную область Марке. В настоящее время епархией управляет епископ . Викарный епископ – Луиджи Монти.

Клир епархии включает 72 священников (45 епархиальных и 27 монашествующих священников), 33 монаха, 94 монахинь.

Адрес епархии: Piazza Giovanni Paolo II, 2 - 60044 Fabriano (Ancona), Italia. Телефон: 0732 3049. Факс: 0732 22142. Электронная почта: curia@fabriano-matelica.chiesacattolica.it.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 58 приходов в 6 коммунах Марке: 5 в провинции Анкона — Черрето д’Эзи, Фабриано, Дженга, Сассоферрато и фракция Домо в коммуне Серра Сан Квирико и 1 в провинции Мателика — Мателика.

Все приходы образуют 4 деканата: Черрето д’Эзи, Фабриано, Мателика и Сассоферрато-Дженга.

Кафедра епископа находится в городе Фабриано — в местном соборе. В городе Мателика находится со-кафедральный .

История 
Кафедра Мателики была основана в начале V века. Известны имена лишь двух её епископов — Эквиция, участника Римского собора 487 года при папе римском Феликсе II, и Фьоренцо, который в 551 году от имени папы Вигилия на соборе в Константинополе выступил против Феодора Кесарийского. Епархия Мателики прекратила своё существование во время завоевания Италии лангобардами. Сама Мателика в 578 году попала под юрисдикцию епископов Камерино.

15 ноября 1728 года папа римский Бенедикт XIII присвоил Фабриано статус города и основал здесь кафедру, присвоив церкви Святого Венанция статус собора. Епархия Фабриано была основана на территории, взятой у епархии Камерино, Обе епархии были объединены под единым управлением по принципу aeque principaliter.

8 июля 1785 года папа римский Пий VI буллой Saepe factum est восстановил древнюю епархию Мателики и объединил её с епархией Фабриано, вне юрисдикции епархии Камерино, по принципу aeque principaliter. При этом Мателика была поставлена под прямое ведение Святого Престола.

30 сентября 1986 года Конгрегации по делам епископов признала полное слияние кафедр Фабриано и Мателики, и епархия получила новое название Фабриано-Мателики.

Ординарии архиепархии

Кафедра Мателики 
 Эквицио (487);
 Фьоренцо (551).

Кафедра Камерино и Фабриано 
 Козма Торрелли (15.11.1728 — 27.08.1736);
 Ипполито Росси ди Сан-Секондо (26.09.1736 — 17.01.1746) — назначен епископом Сенигалии;
 Франческо Вивиани (18.04.1746 — 30.12.1767);
 Луиджи Амичи (20.06.1768 — 08.07.1785).

Кафедра Фабриано и Мателики 
 Никола Цоппетти (26.09.1785 — 12.07.1796) — августинец-еремит;
 Sede vacante (1796 — 1800);
 Джованни Франческо Каппелетти (11.08.1800 — 26.08.1806) — назначен епископом Асколи Пичено;
  (26.08.1806 — 15.08.1822);
 Пьетро Бальдуччи (27.09.1822 — 18.07.1837);
 Франческо Фальди (02.10.1837 — 18.11.1858);
 Антонио Мария Валенциани (23.12.1858 — 20.02.1876);
 Леопольдо Анджело Сантанке (03.04.1876 — 10.02.1883) — францисканец-реформат;
 Макарио Сорини (15.03.1883 — 12.06.1893) — назначен титулярным архиепископом Филипполиса;
 Аристиде Гольфьери (18.03.1895 — 29.11.1895) — назначен епископом Читта ди Кастелло;
 Лучано Джентилуччи (29.11.1895 — 14.09.1909);
  (22.02.1910 — 06.07.1913) — назначен епископом Лоди;
 Андреа Кассуло (15.04.1914 — 24.01.1921) — назначен титулярным архиепископом Леонтополиса;
 Луиджи Эрмини (13.06.1921 — 1945);
 Лучо Крешенци (10.07.1945 — 19.02.1960);
 Макарио Тинти (17.05.1960 — 31.05.1978);
 Луиджи Скуппа (31.05.1978 — 30.09.1986) — назначен епископом Фабриано-Мателики.

Кафедра Фабриано-Мателики 
 Луиджи Скуппа (30.09.1986 — 26.11.2001);
  (с 30 декабря 2002 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из 54 850 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 52 000 человек, что соответствует 94,8% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 28.000 || 28.000 || 100,0 || 63 || 45 || 18 || 444 ||  || 37 || 120 || 35
|-
| 1970 || 38.387 || 38.409 || 99,9 || 137 || 98 || 39 || 280 ||  || 48 || 144 || 46
|-
| 1980 || 38.800 || 39.200 || 99,0 || 89 || 53 || 36 || 435 || 1 || 47 || 112 || 48
|-
| 1990 || 51.300 || 51.622 || 99,4 || 112 || 64 || 48 || 458 ||  || 67 || 135 || 58
|-
| 1999 || 53.630 || 54.130 || 99,1 || 81 || 55 || 26 || 662 ||  || 34 || 97 || 58
|-
| 2000 || 53.730 || 54.830 || 98,0 || 76 || 52 || 24 || 706 ||  || 32 || 95 || 58
|-
| 2001 || 53.641 || 54.591 || 98,3 || 79 || 51 || 28 || 679 ||  || 32 || 94 || 58
|-
| 2002 || 53.900 || 54.900 || 98,2 || 73 || 49 || 24 || 738 ||  || 28 || 92 || 58
|-
| 2003 || 53.720 || 54.950 || 97,8 || 70 || 47 || 23 || 767 ||  || 27 || 91 || 58
|-
| 2004 || 53.000 || 54.188 || 97,8 || 78 || 49 || 29 || 679 ||  || 35 || 98 || 58
|-
| 2006 || 52.000 || 54.850 || 94,8 || 72 || 45 || 27 || 722 ||  || 33 || 94 || 58
|}

См. также 
 Собор Фабриано
 Собор Санта Мария Ассунта (Мателика)

Источники 
 Annuario Pontificio за 2007 год и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org, страница 
 Giuseppe Cappelletti, Le Chiese d'Italia della loro origine sino ai nostri giorni, vol. VII, Venezia 1848, pp. 609–658
 Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. XXII, Venezia 1843, pp. 255–278
 Булла Saepe factum est, в Bullarii romani continuatio, Tomo VI, Parte 2, Prato 1848, pp. 1484–1491 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi,  vol. 5, p. 139; vol. 6, pp. 143 e 212; vol. 7, p. 191; vol. 8, p. 267 
 Официальный сайт епархии Фабриано-Мателики
 Границы епархии Фабриано-Мателики на сайте gcatholic.org

Фабриано-Мателика
Фабриано-Мателика